La Mesa, Novi Meksiko
La Mesa (Kalifornija)
La Mesa (Cundinamarca, Kolumbija)
La Mesa (Veraguas, Panama)
La Mesa (Tijuana, Meksiko)
La Mesa (brana i akumulacija), opskrbljuje vodom Metro Manilu, Filipini
Rezervat Razvođe La Mesa, zaštićeno područje oko brane i akumulacije La Mese, Filipini
La Mesa (Los Santos, Panama)
Ekopark La Mesa, Filipini